Grand Prix Německa XV Großer Preis von Deutschland

 3. srpen 1952
 Okruh Nürburgring
 18 kol x 22,810 km = 410,480 km
 21. Grand Prix
 6. vítězství pro Alberta Ascariho
 8. vítězství pro Ferrari

Alberto Ascari se stal mistrem světa

Kvalifikace

Závod

Nejrychlejší kolo 
 Alberto Ascari Ferrari 10'05''10 - 135.707 km/h

Vedení v závodě 
 1.- 18. kolo – Alberto Ascari

Zajímavosti 
 Debutovali Adolf Brudes, Bernd Nacke, Ernst Klodwig, Fritz Riess, Hans Klenk, Harry Merkel, Helmut Niedermayr, Josef Peters, Ludwig Fischer, Marcel Balsa, Rudolf Krause, Rudolf Schoeller, Theo Helfrich, Willi Heeks, Willi Krakau
 Poprvé startovaly vozy AFM 49, AFM 50, Veritas RS a všechny specifikace BMW
 20 GP pro Giuseppe Farinu
 10 GP pro Maurice Trintignanta

Průběžné pořadí po závodě

Pohár jezdců

Národy

Reference 

Grand Prix Německa
Formule 1 v roce 1952
Sport v Německu v roce 1952